AYH peut désigner :
 RAF Alconbury, une base aérienne de la Royal Air Force utilisé par l'United States Air Force située à Alconbury dans le Cambridgeshire en Angleterre, selon le code AITA ;
 .

Code IATA des aéroports